L'expression « expulsion des congrégations » peut faire référence à :
 l'expulsion des congrégations de 1880 ;
 l'expulsion des congrégations de 1902-1903.